Федчук Андрій Васильович — український боксер, призер Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту України з боксу.
 Федчук Едуард — український баскетболіст, захисник «Політехніки-Галичини» (Львів).
 Федчук Петро Миколайович — колишній заступник начальника Головного управління — начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України в місті Києві, полковник міліції.
 Федчук Сергій Володимирович (1981-2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища